Rouzat est un nom propre, qui désigne notamment des lieux du Massif central.

Toponymes 
 Rouzat, village de la commune de Beauregard-Vendon (Puy-de-Dôme), connu pour la source qui est exploitée aujourd'hui sous la marque Rozana et le château qui a appartenu de 1905 à 1923 au père du photographe Jacques-Henri Lartigue.

 Rouzat, lieu-dit au bord de la Sioule, de part et d'autre du pont par lequel la route départementale D37 (de Gannat à Lalizolle, par Saint-Bonnet-de-Rochefort) franchit la rivière, en rive droite sur la commune de Bègues (Allier) et en rive gauche sur la commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort. Il a donné son nom au viaduc de Rouzat, qui le surplombe. Ce lieu était le siège d'un ancien fief.

 Rouzat, domaine sur la commune de Gannat (Allier), à l'ouest de la ville. Il est déjà mentionné sur la carte de Cassini.

Notes et références